Улица Деса́нтников — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Улица Десантников — улица в Коктебеле.
 Улица Десантников — улица в Судаке.
 Улица Десантников — улица в Феодосии.

Россия 
 Улица Десантников — улица в Воронеже.
 Улица Десантников — улица в Зуевке.
 Улица Десантников — улица в Киржаче.
 Улица Десантников — улица в Норильске.
 Улица Десантников — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Десантников — улица в Ставрополе.
 Улица Десантников — улица в деревне Черёха Псковской области.
 Улица Десантников — улица в станице Шапсугской Краснодарского края.

Украина 
 Улица Десантников — улица в Каневе.
 Улица Десантников — улица в Кропивницком.
 Улица Десантников — улица в Черкассах.

См. также 
 Улица Воздушных Десантников
 Улица Героев Десантников
 Улица Морских Десантников
 Улица 68 Десантников
 Улица 84-х Псковских Десантников
 Десантная улица
 Проезд Десантников
 Набережная Десантников